Лас Росас има више значења:

 Лас Росас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Росас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Росас (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Росас, Закатонал (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Лас Росас (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Росас (Лас Росас, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Росас (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Росас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Росас, Мазата (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Росас (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Росас, Ла Мина (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Росас (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Росас (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Росас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Росас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Росас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Росас (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Росас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Росас (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Росас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Росас (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Росас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Росас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику